C4 pode referir-se a:
 Citroën C4, automóvel
 RuBisCO, enzima que medeia o processo de fixação de gás carbônico pelas plantas
 C-4, explosivo
 C4 (software), aplicativo cliente de bate-papo
 Channel 4, rede de televisão da Inglaterra
 C4 (tamanho de papel)
Desambiguação